Azulete puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
El nombre común de la planta Anagallis arvensis.
El nombre común de la planta Cichorium intybus.
El nombre común de la planta Muscari neglectum.
Pasta de añil que se utiliza como pintura.